De  2017 German Darts Championship was de eerste van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 24 tot 26 maart in Halle 39 in Hildesheim.

Peter Wright wist het toernooi te winnen, door in de finale Michael van Gerwen met 6–3 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg iets meer dan het bedrag van vorig jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 6 maart 2017. Zij waren geplaatst. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 10 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden op 23 maart), vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 23 maart), één Scandinavische Qualifier ((gehouden op 17 februari)) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 25 februari).

Schema

Referenties 

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2017
Sport in Hildesheim
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nedersaksen